Infobox (ООО «Национальные телекоммуникации») — российская хостинговая компания, входит в десятку крупнейших хостинг-провайдеров России с долей 3,28% рынка. Предоставляет хостинг-услуги — регистрация доменных имён, электронная почта, хостинг (размещение сайтов) и размещение серверов, а также хостинг бизнес-решений для корпоративных клиентов.

Виртуальный хостинг (размещение сайтов и электронная почта), услуги по регистрации доменов, виртуальные выделенные серверы (VPS), размещение (колокация) и аренда физических серверов (Dedicated), производятся в собственном дата-центре Infobox.

Сервис организации корпоративной почты BusinessMail построен на базе Microsoft Exchange Server 2010. Хостинг корпоративных порталов SharePoint, CRM-системы Dynamics, решение для коммуникаций в реальном времени на базе Office Communications Server и сервис веб-конференций Live Meeting работают на единой платформе Microsoft и могут быть интегрированы между собой.

История 

05.2002 Начало предоставления услуг по размещению сайтов.

02.2005 Открытие первого собственного дата-центра компании в Санкт-Петербурге и начало предоставления услуг по размещению серверов клиентов.

07.2005 Компания Infobox признана провайдером № 1 на рынке услуг платной электронной почты в России по данным бюллетеня Регионального Сетевого Информационного Центра (RU-CENTER).

04.2006 Infobox впервые попадает в Топ-10 крупнейших хостинговых компаний России.

09.2007 Открытие второго дата-центра компании в Санкт-Петербурге.

12.2007 Компания Infobox становится официальным партнером Microsoft и начинает предлагать целый спектр программного обеспечения в аренду по модели SaaS.

01.2008 Официально вводится гарантированное время ответа службы технической поддержки — не более 1 часа.

04.2008 Компания Infobox признана самой быстроразвивающейся хостинговой компанией в российском Интернете по итогам 2007 года.

07.2008 Заключено трехстороннее партнерское соглашение между компаниями Синтерра, Microsoft и Infobox о продвижении программы «ПО как услуга»на всероссийском уровне.

09.2008 Внедрена совместно с компанией МТС новая услуга на базе почтового сервиса Exchange hosting на Infobox.

03.2009 Компания Infobox становится сертифицированным партнером и обладателем компетенции Hosting Solutions корпорации Microsoft.

05.2009 Infobox выбран поставщиком оборудования и программного обеспечения в аренду для пресс-центра конкурса Евровидение 2009.

06.2009 Компания Infobox впервые в России представляет хостинг Office Communications Server 2007 R2, а также получает компетенцию Unified Communication корпорации Microsoft.

07.2009 Infobox побеждает на всемирном конкурсе партнеров Microsoft «Партнер года» в номинации Newly Recruited Partner of the Year.

10.2009 Компания Infobox получила статус Microsoft Gold Сertified Partner и компетенцию Networking Infrustructure Solutions.

01.2010 Infobox — первый хостинг-провайдер в Европе, который запустил хостинг на базе нового Exchange Server 2010.

06.2010 Получение компетенции Microsoft Midmarket Solution Provider.

02.2011 Запуск услуги хостинг резервных бекапов.

05.2011 Запустила хостинговую версию BlackBerry Enterprise Server Express в России.

07.2011 Microsoft и Infobox объявили о запуске бесплатной программы «На старт!» для малого и среднего бизнеса. 

02.2013 Запущена новая услуга – облачные серверы на базе платформы PACI от Parallels.

10.2013 Компания запустила новую услугу - облачную PaaS-платформу Jelastic.

11.2013 Компания Infobox полностью перешла на новую облачную платформу последнего поколения на базе Parallels Automation. В связи с этим было решено сместить акцент на облачные сервисы и сменить название на InfoboxCloud.

Дата-центр 

Дата-центр Infobox расположен в Санкт-Петербурге. Сетевая инфраструктура дата-центра построена на оборудовании компании Cisco. Дата-центр подключен двумя независимыми (основной и резервный) опто-волоконными каналами к Санкт-петербургскому узлу обмена трафиком SPB-IX.

Ёмкость дата-центра составляет около 5000 серверов. Суммарная мощность — более 400КВт.

Публикации в СМИ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт